Община в Хорватии:
 Градац (Хорватия)
Населённый пункт в Сербии:
 Градац (Баточина) — в общине Баточина Шумадийского округа
 Градац (Сеница) — в общине Сеница Златиборского округа
 Градац (Иваница) — в общине Иваница Моравичского округа
 Градац (Рашка) — в общине Рашка Рашского округа
 Градац (Тутин) — в общине Тутин Рашского округа
 Градац (Брус) — в общине Брус Расинского округа

Другие географические названия Сербии:
 Градац (река) — река, приток Колубары
 Градац (монастырь) — монастырь, в долине реки Ибар.